Violet steht für:

 Violet (Vorname), weiblicher Vorname – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Violet (UML-Werkzeug), Computerprogramm
 Violet (Band), Mittelalterband aus Hamm (ab 1996)
 Violet (Grungeband), Grunge- und Punkband aus Krefeld (ab 2002)
 Datsun Violet, Pkw-Modell

Werktitel:
 Violet (Roman), Roman von Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem (1883)
 Violet (1981), Kurzfilm vom Shelley Levinson
 Violet (2021), Filmdrama von Justine Bateman

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Violet (Louisiana)
 Violet (Mississippi)
 Violet (Missouri)
 Violet (North Carolina)
 Violet (Texas)
 Violet (West Virginia)
 Violet Hill (Arkansas)
 Violet Hill (Pennsylvania)
 Violet Wood, Pennsylvania

Violet ist der Familienname folgender Personen:
 Augustin Violet (1799–1859), deutscher Pädagoge und Taubstummenlehrer
 Bruno Violet (1871–1945), deutscher evangelischer Theologe
 Laurent Violet (1965–2015), französischer Komiker und Schauspieler
 Marcel Violet (1886–1973), französischer Automobilrennfahrer, Ingenieur und Erfinder
 Tessa Violet (* 1990), US-amerikanische Vloggerin, Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Violett (Spektralfarbe)
 Viollet (Begriffsklärung)
 Violette (Begriffsklärung)